Språkrådet (Noorwegen), de taalraad van het Noors.
 Språkrådet (Zweden), de taalraad van het Zweeds.